Abdulnabi ist der Nachname folgender Personen:
 Ahmed bin Abdulnabi Macki, omanischer Politiker
 Ali Abdulnabi (* 1971), bahrainischer Fußballschiedsrichter
 Al-Khaldi Abdulnabi, kuwaitischer Fußballspieler
 Mohamed Abdulnabi (* 1974), bahrainischer Handballspieler